Сент-Обе́н-Шато́-Неф () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 20 км на захід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Обен-Шато-Неф і Сен-Мартен-сюр-Окр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валь-д'Окр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 522,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-Шато-Неф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна